Flatey ist der Name mehrerer Inseln in Island:

 im Breiðafjörður im Westen Islands, siehe Flatey (Breiðafjörður)
 im Skjálfandi im Norden Islands, nahe Húsavík, siehe Flatey (Skjálfandi)